José Manuel Nicolás Ayén (Murcia, 22 de septiembre de 2003), también conocido como Nicky, es un futbolista español que juega como pivote en el Alcantarilla FC de la Tercera División RFEF, cedido por el FC Cartagena "B".

Trayectoria 
Nacido en Alquerias, Murcia. Ayén juega para el Beniaján UCAM CF antes de firmar por el FC Cartagena el 21 de junio de 2021, siendo asignado al primer equipo juvenil. Debuta con el filial el 31 de octubre, entrando como suplente en la segunda parte en un empate por 1-1 frente a la UD Caravaca en la Tercera División RFEF.

Logra debutar con el primer equipo el 7 de noviembre del mismo año, entrando como sustituto de Yann Bodiger en una victoria por 3-1 frente al Málaga CF en la Segunda División. Cuatro días después, renueva su contrato con el club hasta 2024.

El 10 de septiembre de 2022, el jugador es cedido al Alcantarilla FC de la Tercera División RFEF, para disputar la temporada 2022-23.

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 
 José Manuel Nicolás Ayén en Soccerway

Hombres
Nacidos en 2003
Futbolistas de Murcia
Futbolistas del Fútbol Club Cartagena "B"
Futbolistas del Fútbol Club Cartagena